Warlus je název dvou obcí ve Francii:

 Warlus (Pas-de-Calais) – obec v departementu Pas-de-Calais
 Warlus (Somme) – obec v departementu Somme